Plusieurs monastères ont été appelés monastère de la Résurrection en référence à la Résurrection de Jésus :
 le monastère de la Résurrection de Mourom en Russie ;
 le monastère de la Résurrection d’Ouglitch en Russie.

Voir également le couvent de la Résurrection de Saragosse en Espagne.

Voir aussi